Geografia:
 Alsamora, localitat catalana de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Biografies:
 Sebastià Alzamora i Martín, escriptor, crític literari i gestor cultural mallorquí
 Gabriel Alzamora López, empresari i polític mallorquí
 Emili Alzamora i Escardibul, pilot de motociclisme català
 Miquel Alzamora Riera, ciclista mallorquí
 Alfons Alzamora, jugador de bàsquet mallorquí
 Esports:
 Alzamora Club de Futbol, club català de futbol de la ciutat de Barcelona
 Altres:
 Museu Alzamora, dedicat a la impremta